Il singolare femminile dello Schenectady Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Gretchen Magers era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Laura Gildemeister.

Gildemeister ha battuto in finale 6–4, 6–3  Marianne Werdel.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Schenectady Open 1989